Dom Perignon je lahko:

 Dom Pierre Pérignon - francoski menih, »izumitelj« šampanjca
 Dom Pérignon - blagovna znamka šampanjca